Цианамид:

 Цианамид — лекарственное средство, применяемое в лечении алкоголизма.
 Цианамид кальция — кальциевая соль амида циановой кислоты (цианамида).